1938/39 was het zevende seizoen van de Divizia A en het 27ste kampioenschap van Roemenië.

Eindstand 

1 Phoenix Baia Mare veranderde de naam in FC Carpați Baia Mare.

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd

Topschutters

Externe links 
 Seizoen 1938/39 bij romaniansoccer.ro

Roemeens voetbalseizoen